Пеев може да се отнася за:
 Александър Пеев, няколко души с това име
 Велизар Пеев (1859 – 1927), български офицер и предприемач
 Велизар Пеев-син (1891 – 1949), български предприемач
 Винкенти Пеев (1873 – 1941), български духовник
 Ганчо Пеев (р. 1947), български футболист
 Георги Пеев, няколко души с това име
 Даниел Пеев (р. 1970), български футболист
 Димитър Пеев (1919 – 1996), български писател
 Иван Пеев, няколко души с това име
 Йордан Пеев, няколко души с това име
 Коста Пеев (р. 1936), македонски езиковед
 Костаки Пеев (1843 – 1920), български политик
 Панайот Пеев (1859 – 1935), български офицер
 Пейо Пеев (р. 1951), български музикант
 Пейчо Пеев (1940 – 2007), български шахматист
 Пламен Пеев (р. 1958), български актьор
 Светослав Пеев (р. 1939), български актьор
 Стойко Пеев (р. 1956), български актьор
 Тодор Пеев (1842 – 1904), български революционер
 Янко Пеев (1882 – 1947), български дипломат